Бокай — присілок, Алнаський район, Удмуртія, Росія
 Бокай — озеро, Костанайська область, Казахстан